Подольхи — название населённых пунктов:

 Подольхи — хутор в Новооскольском районе Белгородской области.
 Подольхи — село в Прохоровском районе Белгородской области.
 Подольхи — хутор в Пристенском районе Курской области.